Serie A 2007-08 var den 76. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 26. august 2007 til den 18. maj 2008. De forsvarende mestre fra Inter sikrede sig mesterskabet i sæsonens sidste spillerunde. De endte med at have 85 point, hvilket var tre flere end AS Roma på andenpladsen.

Inter og AS Roma kvalificerede sig med første- og andenpladsen begge til UEFA Champions League, mens nr. 3 og 4 Juventus og Fiorentina fik adgang til kvalifikationen. AC Milan, Sampdoria og Udinese kvalificerede sig til UEFA Cuppen og S.S.C. Napoli kom i UEFA Intertoto Cup. Empoli, Parma og Livorno rykkede med de tre laveste placeringer ned i Serie B.

Stillingen

Topscorere 
Pr. 17. maj, 2008
 21 mål
  Alessandro Del Piero (Juventus)
 20 mål
  David Trezeguet (Juventus)
 19 mål
  Marco Borriello (Genoa)
 17 mål
  Antonio Di Natale (Udinese)
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
 15 mål
  Amauri (Palermo)
  Kaká (Milan)
 14 mål
  Goran Pandev (Lazio)
  Tommaso Rocchi (Lazio)
  Francesco Totti (Roma)
 13 mål
  Julio Ricardo Cruz (Internazionale)
  Massimo Maccarone (Siena)
 12 mål
  Nicola Amoruso (Reggina)
  Claudio Bellucci (Sampdoria)
  Cristiano Doni (Atalanta)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
 11 mål
  Filippo Inzaghi (Milan)
 10 mål
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Antonio Cassano (Sampdoria)
  Francesco Tavano (Livorno)

Kilder 

Sæsoner i Serie A
Fodboldsæson 2007-08